The Judgment Day é termo em inglês para o Juízo Final nas religiões abraâmicas do judaísmo, cristianismo e islamismo.

The Judgment Day ou Dia do Julgamento também pode se referir a:

 Terminator 2: Judgment Day, o segundo filme Terminator lançado em 1991
 WWE Judgment Day, um evento pay-per-view anual realizado pela World Wrestling Entertainment de 1998 a 2009
 Tical 2000: Judgement Day, um álbum de 1998 por Method Man
 The Judgment Day, um grupo de wrestling profissional composto por Finn Bálor, Damian Priest, Rhea Ripley e Dominik Mysterio

Veja também 

 
 

Desambiguação